Башкортостан в эпоху Сибирского ханства — история части территории расселения башкир — Исторического Башкортостана находившиеся в составе Сибирского ханства.

История 
После распада Золотой Орды территория Исторического Башкортостана вошла в состав Ногайской Орды, Казанского и Сибирского ханств.

Бату (Саин-хан) разделил Золотую Орду на три улуса: Орду, Бату и Шибан. Граница между улусами Бату и Шибана проходила по нижнему течению реки Яик, которая в своём верхнем и среднем течении отделяла Башкирский улус от улуса Шибана. В то же время башкиры не были развёрстаны по крыльям и десятичной системе, поэтому земли зауральских башкир непосредственно не входили в состав улуса Шибана. Они управлялись местными башкирскими биями — вассалами Шибанидов, а также представителями золотоордынского чиновничества. Башкиры родов кошсы, сальют, мин, тубаляс и других играли важную роль в ханствах Шибанидов.

Иоганка Венгр проживший в 1310-х годах в Башкортостане вместе с англичанином Вильгельмом «6 лет непрерывно», в своем письме к генералу ордена, датированном 1320 годом, сообщает о том, что «государь всей Баскардии» имел дипломатические отношения со страной Сибирь (Sibur), которой скорее всего соответствует Тайбугинский юрт, где правили Тайбугины. В письме также упоминается некий «татарский судья», который являлся наместником-баскаком, следившей за лояльностью башкирского государя и исправным сбором податей.

Постепенно власть в Башкортостане полностью перешла к Шибанидам, владения которых в поздних источниках именовалось «вилайетом Тура». По Аль-Омари, города Сибири были подчинены Башкортостану. По мнению учёных, ставка ханов находилась в пределах современной Уфы (Чёртово городище) и Оренбурга (Городище Актюба). Кроме того А. А. Валидов указывает «Ханскую гору» возле Хажи мечети и гору Тратау возле Стерлитамака. Согласно Абулгази, хронология правителей улуса Шибана была следующей:

 Шибан (с 1243)
 Бахадур-оглан (1266—1280)
 Джучи-Бука (1280—1310)
 Бадакул-оглан (после 1310)
 Менгу-Тимур (до 1359)
 Пулад-Тимур (1359—1367)
 совместно Ибрагим и Араб-шах
 Туглук-хаджи
 Тимур-шейх
 Ядигер

В башкирском фольклоре ханы Шибаниды, правившие Башкортостаном и Западной Сибирью вплоть до 1495 года, именовались Тура-ханами. По предположению А. А. Валидова, в мавзолее Тура-хана в 1482 году был захоронен Махмудек-оглан — прадед сибирского хана Кучума. По предположению С. У. Таймасова, после того как власть в Сибирском ханстве захватил Абулхайр-хан и смерти сибирского хана Хаджи-Мухаммада, сын Хаджи-Мухаммада — Махмудек жил на территории Уфы.

В 1420-х годах улус Шибанидов окончательно отделяется от Золотой Орды. Шибаниды сами претендовали на золотоордынский трон и роль объединителей распадающейся Орды. В 1421 году власть в Туре захватил Хаджи-Мухаммад, дата начала его правления считается началом независимости улуса Шибанидов. Согласно Утемиш-хаджи, хан Хаджи-Мухаммад, кроме Туры, «контролировал [области] Башкурт, Алатырь, Мокшы и захватил находившийся Шехр-и Болгара знаменитый названием Шехр-и Тура территории мангытов и был великим падишахом». Здесь город Тура находящийся в стороне от Болгара скорее всего соответствует Уфе, так как на его месте на протяжении веков существовал город носивший разные названия.

Мухаммед Шейбани-хан отвоевывает у Тимуридов территорию бывшего Улуса Чагатая. В конце 1460-х годов началась междоусобная война между Ибак-ханом и Мухамед Шейбани-ханом, к этому времени относится разделение башкирского племени табын. Часть зауральских башкир, в том числе табынцев, встали на сторону Мухамеда Шейбани-хана. В составе его войска были отряд из башкир «…из башгирдов Чингиз-бахадур и Чалбаш-бахадур». Однако в междоусобной войне победил Ибак-хан, поэтому некоторая часть башкир, в том числе часть табынцев переселилась в Предуралье в долину реки Белой. С именем Ибак-хана (Ибрагим бин Махмудек) связано выдвижение Тюменского ханства. Ибак-хан был одним из организаторов похода на Казань, однако в 1495 году был убит в результате заговора местной знати. После этого власть переходит к династии Тайбугидов.

В 1555 году в Москву прибыл посол сибирского князя представителя Тайбугинов — Едигера, и объявил о желании своего государя стать вассалом Русского государства и платить ему ясак. В то же время в Западной Сибири против княжеской династии Тайбугинов начинают войну представители Шибанидов — Муртаза-хан и его сыновья Ахмед-Гирей и Кучум. Царевич Сибирского ханства, чингисид Ахмед-Гирей в 1546—1558 годах был наместником Ногайского Башкортостана. В его юрт входила территория центральной части Исторического Башкортостана.

В 1563 году власть Сибирском ханстве вновь перешла к династии Шибанидов — Муртаза-хану, затем его сыну Кучуму, а после гибели последнего — его сыну Гали. По мнению С. У. Таймасова, башкиры Сибирской дороги приняли подданство московского князя вместе с башкирами Казанской дороги в 1550-х годах, однако с усилением позиции Шибанидов в Западной Сибири, они вновь примкнули к сибирскому хану. В то же время башкиры по-разному относились к возвращению Шибанидов. По предположению Б. А. Азнабаева, традиционное деление башкир Сибирской дороги на три объединения (тюбы) — Табынское, Катайское и Айлинское, имело политическую основу: «Если табынская тюба была опорой для кучумовичей [Шибанидов] и несла в себе имперскую государственную традицию чингизидов, то айлинское объединение ориентировалось на потомков Едигея [правителей Ногайской Орды] … Катайская тюба, куда входили салжиуты, представляла собой роды, поддержавшие сибирскую княжескую династию [Тайбугинов]. Отношение к российским властям во многом определялось традиционными политическими предпочтениями. Если катайцы и салжауты добровольно приняли подданство России, руководствуясь неприятием власти кучумовичей, то табынцы вплоть до ухода кучумовичей к каракалпакам стремились поддерживать Чингизидов. Отношение к России айлинского союза было таким же противоречивым, как и политика ногайских правителей в отношении России». Салъюты (салжиуты), катайцы и айлинцы были противниками династии Кучумовичей, в то же время некоторые роды Катайской тюбы как сынрян, кошсы и ельдяк являлись сторонниками Шибанидов (Кучумовичей). В начале XVII века наиболее последовательными приверженцами династии Шибанидов были представители башкирских родов табын, сынрян и бикатин.

О том что Соликамск дважды разорялся отрядами Сибирского ханства говорится в жалованной грамоте Строгановым от 1564 года. Известно также участие башкир в опустошительных походах 1572 и 1581 годов, вызванные недовольством по поводу наступления Строгановых на их вотчинные земли по реке Чусовой.

В 1581—1585 годах отряды атамана Ермака нанесли поражение сибирскому хану Кучуму. Главной силой хана стали башкиры родов кара-табын, сынрян и бикатин, которые занимали особое положение в ханстве. Кучум-хан являлся правнуком Махмудек-хана («Тура-хана») и воспринимался значительной частью башкир в качестве традиционного сюзерена. После его гибели, в 1601 году сибирским ханом был провозглашён сын Кучума — Гали. В начале XVII века в Южную Сибирь вторглась 300-тысячная орда калмыков и Кучумовичи решили в своей борьбе за восстановление Сибирского ханства опереться на них. Союз Кучумовичей с калмыками не устроил большинства башкир, поскольку последние захватили часть башкирских земель и требовали платить ясак. В итоге к 1610-м годам часть зауральских башкир приняло русское подданство. Согласно Б. А. Азнабаеву: «Значительная часть зауральских башкир до 30-х гг. XVII в. не признавала российского подданства и поддержала антирусские действия хана Кучума и его сыновей. В итоге эти башкирские волости первоначально даже не были включены в состав Уфимского уезда, их кочевья подвергались постоянным нападениям со стороны казаков и сибирских служилых людей».

Во время башкирского восстания 1633—1635 годов, сибирский царевич Аблай-Гирей (сын Ишима и внук Кучум-хана), вместе с братом Тевкелем во главе калмыков в 1635 году пытались взять штурмом Уфу и выжгли пригородную мусульманскую слободу, основанную башкирами Салжиутской волости во главе с князем Шугур-Давлетом Кокузовым в конце XVI века. После того как город не удалось взять, царевич вместе с братом отступили в верховья реки Уфы, где произошло ещё одно сражение: 150 стрельцов и 350 башкир во главе Фёдором Каловским разгромили калмыков и взяли в плен Аблай-Гирея вместе с братом. Однако и в 1637 году некоторые зауральские башкиры продолжали борьбу и находились в стане сибирского царевича Давлет-Гирея. Лидером башкирского восстания 1662—1664 годов являлся Сары Мерген, который был сторонником в реставрации Шибанидского ханства в Башкортостане и Сибири. В ходе восстания сибирский царевич Кучук (сын Аблай-Гирея) — был провозглашен ханом Башкирии. На осень 1663 года был запланирован совместный поход восставших Ногайской, Казанской и Сибирской дорог на Уфу, однако по неизвестным причинам отряды из Сибирской дороги во главе с Кучуком не прибыли на условленное место (в район среднего течения реки Белой) и поход не состоялся. Титул хана Башкирии продолжал сохраняться за Кучуком и после окончании восстания и с его уходом к каракалпакам, где он стал их правителем. В 1666 году неизвестный немецкий путешественник, побывавший на Урале и в Сибири, оставил следующие записки о башкирах и сибирском царевиче Кучуке: «Есть там также башкиры (Baskiren) — дикий и недружелюбный народ; они граничат с калмыками в степи; живут к юго-западу от Тобольска. Эти люди показали себя враждебными по отношению к русским, так как Сибирь принадлежала [некогда] предкам вышеупомянутого царевича [Кучук-хана]; прежде этих людей он всегда употреблял для своей службы; они в поле, верхом на лошадях, которые бегут очень быстро, очень ловки со своими луками и стрелами, стреляют очень метко и очень склонны к разбою… В настоящее время они враждуют с русскими, и это продолжается уже с давних пор… Этот город [Верхотурье] — первый город в Сибири и представляет собой, по местному обыкновению, крепость, обнесенную деревянным тыном, как стеной, не очень высоким, но довольно прочным, с внешней стороны также хорошо укрепленным больверком; он выстроен против башкиров… Еще жив сын [Кучук] упомянутого выше царя, называемый царевич (Zarewitz), который до сих пор объявляет себя врагом и ни под каким видом не хочет вступить в подданство русскому царю; не имея ни городов, ни жилища, укрывается он в степи или пустыне, в которой нет ни деревьев, ни людей, а также в горах и ущельях; он имеет при себе немного людей, именно башкиров, и тем не менее каждый год, примерно во время жатвы, делает он набеги на границы, в Сибири. Там, где он в состоянии это сделать, уводит он много людей и скота, сколько только может; догнать же его невозможно… Этот царевич выдает себя за наследника этого края и никогда не отдастся добровольно. Иногда ему удается перетянуть на свою сторону башкиров, тогда он делает из этого большой шум».

Во время башкирского восстания 1681—1684 годов, когда часть башкир Казанской и Ногайской дорог, призвали на помощь калмыков во главе с Аюкой-тайшой, вместе с ними для придания законности их нахождению в Башкортостане прибыл сибирский царевич Асан (Хасан) — сын Давлет-Гирея. Однако часть башкир во главе с сейидом Джафаром и тарханом Ишмухаметом Давлетбаевым выступили против засилья калмыков на их землях. Во время башкирского восстания 1704—1711 годов, тархан Алдар Исякеев и сын Кучука Мурад планировали восстановить в Урало-Поволжье чингизидское государство со столицей в Казани. В 1707 году Мурад ездил в Стамбул и Крым установил контакты с султаном Османской империи и крымским ханом; потом «пробрался на Кубань, оттуда к горским народам, чеченцам, мичкисам, аксайцам, и прельстил их, выдавая себя за святого и за султана башкирского. Горцы провозгласили его своим владыкою. Скоро пристали к нему кумыки, аграханские козаки-раскольники, терские кочевые окочены и татары. Собравшись со всеми этими народами, святой султан подошел 12 февраля 1708 года к Терской крепости, сжег слободы и острог». Однако Мурад вскоре попал в плен к русским, в допросах указывал, что башкиры вместе с яицкими казаками хотели «иттить на калмыцкого владельца Чагана хана». В 1709—1710 годах в Зауралье по призыву тархана Алдара из Каракалпакской Орды прибывают внуки Кучук-хана — султаны Хаджи (Хазей) и Рыс-Мухаммед, чтобы заявить о своих правах на владения бывшего Сибирского ханства. Хаджи был провозглашён ханом башкир. В ходе данного восстания в результате успешной борьбы башкиры фактически добились независимого положения края. На последнем этапе башкирских восстаний 1735—1740 годов, в начале 1740 года сын царевича Асана (Хасана) по имени Байбулат Хасанов был провозглашён ханом башкир под именем Султан-Гирей. После жестокого подавления восстания, Султан-Гирей скрылся в казахских степях. Башкирские восстания 1735—1740 годов являлись последними движениями башкир, в ходе которого было поднято знамя династии Кучумовичей. Присоединение Казахстана к Российской империи поставило черту под идеей восстановления государства под управлением представителей чингисидов, которая на протяжении целого столетия вдохновляла башкир на борьбу за свои вольности и придавала ей юридическое обоснование. Однако память о династии Кучумовичей, как «природных» башкирских ханах и как символ их национальной свободы, среди народа жила вплоть до XX века.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сибирское ханство
Сибирское ханство